Чемпіонат Європи з важкої атлетики 2021 пройшов з 3 по 11 квітня у «Палаці гімнастики Ірини Вінер-Усманової» в Москві (Росія).

Результати

Чоловіки

Жінки

Медальний залік 
Залік по Великим (Сума двоборства) медалям

Залік по всім медалям: Великим (Сума двоборства) та Малим (Ривок та поштовх)

Чоловіки

До 55 кг

До 61 кг

До 67 кг

До 73 кг

До 81 кг

До 89 кг

До 96 кг

До 102 кг

До 109 кг

Понад 109 кг

Жінки

До 45 кг

До 49 кг

До 55 кг

До 59 кг

До 64 кг

До 71 кг

До 76 кг

До 81 кг

До 87 кг

Понад 87 кг

Посилання 
European Weightlifting Federation 

Спортивні події 2021
Квітень 2021
Спортивні змагання у Москві